Жуз — історична родова спільнота в Казахстані.
 Жуз — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна.